Stanisław Klimek (1903-1939) – polski antropolog kulturowy i etnograf
 Stanisław Klimek (1956-) – polski fotografik oraz wydawca